El término Guijosa puede referirse a los lugares de:

 Guijosa (Guadalajara), pedanía de Sigüenza (Guadalajara);
 Guijosa (Soria), pedanía de Espeja de San Marcelino (Soria);
 Castilviejo de Guijosa, castro celtibérico cerca de Guijosa (Guadalajara).